Dobretshofen ist der Name folgender Orte:

 Dobretshofen (Gemeinde Oepping), Ortschaft in der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dobretshofen (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft in der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich